Белюстин — русская фамилия.

Известные носители 
 Белюстин, Анатолий Александрович (1933—2016) — советский и российский учёный, специалист в области физической химии и электрохимии стекла, ионометрии и потенциометрии; профессор, доктор химических наук.
 
 Белюстин, Иоанн Стефанович (1819—1890) — священник Русской православной церкви.
 Белюстин, Козьма — московский фабрикант.
 Белюстин, Михаил Николаевич (1881—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Белюстин, Никита Фёдорович (1784—1841) — русский писатель, переводчик, педагог.
 Белюстин, Николай Иванович (1845—1908) — директор департамента Министерства финансов Российской империи, тайный советник; сын Иоанна Белюстина.

См. также 
Беллюстин